Objawy opisane przez włoskiego neurologa Vincenzo Neriego
 Objaw Neriego – jeden z objawów korzeniowych
 Objaw Neriego –  jeden z objawów występujących w porażeniu połowiczym